Coenonympha asiaemontium är en fjärilsart som beskrevs av Verity 1926. Coenonympha asiaemontium ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
asiaemontium